3. Pokal Vitranc je med 29.2. in 1.3.1964 gostil FIS 1A mednarodno tekmovanje v Kranjski Gori.

Uradni rezultati

Veleslalom 
29. februarja je potekal veleslalom dolžine 1.850 metrov in z višinsko razliko 515 metrov.

Slalom 
1. marca je potekal slalom. Prvi tek je bil na progi "Bedanc", drugi pa na "Vitrancu". Obe z višinsko razliko 160 m.

Sklici

Pokal Vitranc
1964 v športu
1964 v Sloveniji

en:3rd Vitranc Cup (1964)